

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mony“ beginnt.

Mony 



 Mony, Pierre (1896–1980), französischer Fußballspieler

Monyc 
 Monych, Lance (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler

Monye 
 Monye, Jude (* 1973), nigerianischer Sprinter
 Monye, Ugo (* 1983), englischer Rugbyspieler
 Monyer, Hannah (* 1957), rumänische Medizinerin und Neurobiologin

Monym 
 Monymos, altgriechischer Autor

Monyo 
 Monyová, Simona (1967–2011), tschechische Autorin